Les mots latus (masculin), lata (féminin) et latum (neutre) sont originellement les trois formes de nominatif singulier d'un participe passé latin signifiant « porté », et d'un adjectif signifiant « large, étendu ». En latin, le mot latus est aussi un nom commun signifiant « côté »

En espagnol et en portugais, le mot lata est un nom commun signifiant « boîte de conserve, canette ».

Sigle 

Le sigle LATA peut signifier :
 , une sectorisation du territoire américain établie en 1984 pour définir les appels locaux et longue distance, sur le marché des services de télécommunications ;
 limitation et arrêts des thérapeutiques actives, un terme médical utilisé en réanimation et en soins palliatifs, défini par la non instauration ou la non optimisation d'une ou plusieurs thérapeutiques curatives ou de suppléance des défaillances d'organes, dont la conséquence peut être d'avancer le moment de la mort.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le fascia lata est l'aponévrose fibro-conjonctive profonde de la cuisse, recouvrant la face superficielle des muscles qui la composent.

Biologie 
 En taxonomie, les mots latus, lata et latum servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales de grande largeur. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : latus, lata, latum.

Mathématiques 
 En géométrie, le latus rectum d'une conique est la corde passant par le foyer de la conique, perpendiculaire à son grand axe et dont les extrémités sont deux points de la courbe.

Culture et société 
 Lex lata (ou de lege lata) est une locution latine signifiant « la loi telle qu'elle est » (par opposition à lex ferenda, qui désigne la loi future).

Anthroponyme

Prénom 
Lata est un prénom féminin, notamment porté par :
 Lata Mangeshkar (1929-2022), une chanteuse, compositrice et productrice indienne ;
 Swarn Lata Sharma (1952-), une universitaire indienne en sciences politiques.

Patronyme 

  (1982-), une actrice et cinéaste allemande ;
 Roman Lata Ares, un membre du boys band français Alliage (1996-2000) ;
 Jan Adrian Łata (1944-), un prêtre catholique, théologien et philosophe polonais.

Toponyme 

 Lata, une ville située sur l'île de Nendo et le chef-lieu de la province de Temotu (Îles Salomon) ;
 Lata, un volcan situé sur l'île de Ta‘ū. C'est le point culminant des Samoa américaines () ;
 , une région historique située dans la partie sud de l'actuel État du Gujarat (Inde).

Notes et références 

Épithète spécifique